Лакомица — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Переслегинская волость».

Расположена на западе района, в 6 км к северо-западу от райцентра Великие Луки и в 2 км к юго-востоку от волостного центра Переслегино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района